XVIII Панамериканские игры — мультиспортивное соревнование стран Америки, проходившее с 24 июля по 11 августа 2019 года в 7 городах Перу. Это были первые игры, которые проходили в Перу. В играх принимали участие 6554 спортсмена из 41 страны. Они соревновались в 419 дисциплинах в 48 видах спорта.

Церемонии открытия и закрытия Игр и основная часть соревнований прошли в столице Перу Лиме. Часть соревнований прошла в других городах страны.

Выбор столицы игр 
Всего на право проведения Панамериканских игр 2019 года было подано 4 заявки: Лима (Перу), Сантьяго (Чили), Сьюдад-Боливар (Венесуэла) и Ла-Пунта (Аргентина). 11 октября 2013 года на сессии Панамериканской спортивной организации в Торонто (Канада) столицей Игр уже в 1-м раунде голосования была выбрана Лима.

Символы

Логотип 
Логотип Игр представляет стилизованное изображение местного цветка аманкая, распускающегося в период с июня по сентябрь. Цветок и его три лепестка (зелёный, синий и фиолетовый) символизируют распростёртые объятия атлетов трёх Америк — Северной, Центральной (включая Карибский бассейн) и Южной. Рядом с символом — надпись Lima-2019 Panamericanos.

Логотип был представлен в муниципалитете Лимы 27 июля 2014 года. Авторами являются художники Хуан Диего Санс и Хорхе Луис Сарате.

Талисман 

Талисманом Игр после проведения национального конкурса был объявлен мальчик-спортсмен Милко. Его образ представляет стилизацию скульптур Кучимилко — глиняных фигурок, найденных в археологических памятниках чанкайской культуры, существовавшей в XIII—XV веках н. э. в районе Лимы. Цвет формы Милко (белая майка, красные шорты) соответствует цветам флага Перу. Автор талисмана — художница Андреа Норка Медрано Мой.

Страны-участницы 
В Играх приняли участие спортсмены 41 страны (в скобках указано количество спортсменов).

Виды спорта 

Примечание: число в скобках указывает, сколько комплектов медалей разыгрывается в этом виде спорта.

Спортивные объекты 
Церемонии открытия и закрытия Игр прошли в Лиме на стадионе Национальном стадионе Перу. Соревновательные объекты располагались в 7 городах Перу и подразделялись на 4 зоны — северной Лимы (кроме части Лимы к ней также относились объекты в Кальяо и Уачо), центральной Лимы, южной Лимы и южную зону (4 города к югу от Лимы).

Календарь

Таблица медалей 
В таблице представлен медальный зачёт Игр

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Игр

Июль 2019 года
Август 2019 года
Спорт в Перу в 2019 году
Международные спортивные соревнования в Лиме